Astronàutica: Ulysses (sonda), sonda espacial d'exploració del Sol 
 Toponímia:
 Ulysses (Kansas), població dels Estats Units de l'estat de Kansas 
 Ulysses (Nebraska), població dels Estats Units de l'Estat de Nebraska 
 Ulysses (Nova York), ciutat dels Estats Units al comtat de Tompkins, a l'Estat de Nova York
 Obres:
 Ulisses (novel·la), novel·la de l'escriptor irlandès James Joyce 
 Ulysses (poema), poema del poeta anglès Alfred Tennyson 
 Ulysses (pel·lícula), pel·lícula de 1967 dirigida per Joseph Strick 
 Ulysse 31, sèrie d'animació de 1981